Crazy Nights – album dei Tygers of Pan Tang del 1982
Crazy Nights – album dei Kiss del 1987
Crazy Nights – album video dei Kiss del 1989
Crazy Nights – album dei Lonestar del 1997